A9 — обозначение автомобильных дорог:
  — автомагистраль «Pyhrn» (Австрия).
 A9 — автомагистраль Берлин — Лейпциг — Нюрнберг — Мюнхен (Германия).
  — автомагистраль Кьяссо — Комо — Лайнате (Италия).
 A9 — автодорога Усть-Каменогорск — Риддер (Казахстан).
  — автодорога Рига — Салдус — Лиепая (Латвия).
  — автодорога Паневежис — Шяуляй (Литва).
  — автомагистраль Кано — Кацина (Нигерия).
  — автомагистраль Димен — Амстелвен — Хемскерк — Алкмар (Нидерланды).
  — автомагистраль Перпиньян — Монпелье — Оранж (Франция).
 A9 — автомагистраль на полуострове Истрия (Хорватия).
  — автомагистраль между кантонами Во и Вале (Швейцария).
  — автомагистраль Полмонт — Терсо — Скрабстер (Шотландия).
  — автодорога Канди — Джафна (Шри-Ланка).